Eärendil, zvaný též Námořník a Požehnaný je fiktivní postava z knihy Silmarillion J. R. R. Tolkiena.

Osudy 
Eärendil se narodil v Gondolinu Idril, dceři krále Turgona, a Tuorovi a je nazýván Půlelf, protože zatímco jeho matka byla nesmrtelná elfka jeho otec byl smrtelný člověk. Když bylo Eärendilovi sedm let, na Gondolin zaútočil Morgoth a zničil ho, Tuor, Idril, Eärendil a zbytek gondolinského lidu se však stačili před Pádem zachránit. Uprchlíci došli až do Arvernienu u ústí Sirionu, kde se usadili.

Eärendil se později stal vůdcem tamního lidu a za ženu si vzal Elwing a ta mu porodila syny Elronda a Elrose. S pomocí přítele Círdana Stavitele lodí postavil loď Vingilótë (též Vingilot nebo Wingelot), což quenyjsky znamená Pěnový květ) a kterou lidé nazývali Rothinzil. Eärendil se na ní často plavil v mořích západně od Středozemě zatímco Elwing zůstávala v Arvernienu. K Fëanorovým synům se však doneslo, že Elwing má v držení silmaril, který její děd Beren vzal Morgothovi, a žádali jeho vydání, což Elwing se svým lidem odmítla. Fëanorovi synové proto vpadli do Arvernienu a došlo ke třetímu Zabíjení elfů elfy, Elros a Elrond byli zajati, ale Elwing se silmarilem skočila do moře.

Elwing byla zachráněna Ulmem, který ji dal podobu bílého mořského ptáka a tak mohla najít Eärendila na moři. Eärendil litoval zpustošení sirionských přístavů a už se odmítl vrátit zpět do Středozemě. Spolu s Elwing se plavil na Západ hledat Valinor. Říká se, že nebýt moci silmarilu, jež měl uvázaný na čele, nikdy by se tam nedostal.

Když se dostali do Eldamaru, Eärendil nechtěl aby někdo jiný vystoupil z lodi a nepadl na něj hněv Valar, Elwing přesto vystoupila, ale Eärendil ji přesvědčil, aby na něj počkala na břehu a na cestu se vydal sám. Prošel průsmykem Calacirya a našel město Tirion, ale to bylo prázdné. Myslel, že zlo se dostalo i do Amanu a obrátil se zpět k moři. Zadržel ho však Eönwë, Manwëho herold, a povolal ho před Valar. Eärendil před Valar prosil o odpuštění pro Noldor a o pomoc elfům i lidem v nouzi. A jeho prosby byly vyslyšeny, protože jedině on mohl osobně mluvit za elfy i lidi, jak bylo předpovězeno. Manwë ale zakázal Eärendilovi a Elwing návrat do Středozemě a zároveň vynesl rozsudek nad nimi a jejich potomky, kteří tím dostali na výběr zda sdílet svůj osud s elfy nebo lidmi. Elwing si zvolila osud elfů a Eärendil si kvůli ní zvolil stejně.

Valar poslali posádku Vingilotu zpět do Středozemě a loď posvětili, odnesli ji až na okraj světa. Tam prošla Dveřmi noci, byla vyzdvižena na nebeský oceán a Eärendil ji kormidloval. Když Vingilot poprvé vyplul, elfové jej nazvali Gil-Estel (sindarsky Hvězda naděje), Jitřenka.

Eärendil se poté ještě vyznamenal ve Válce Hněvu, když přiletěl do Středozemě s Thorondorem a jeho orly a zabil největšího draka Ancalagona Černého.

Související články 
 Dior
 Elwing

Půlelfové
Drakobijci
Postavy v Silmarillionu